George Kitchin ist der Name folgender Personen

* George Kitchin (Kupferstecher), britischer Kupferstecher und Illustrator 
 George William Kitchin (1827–1912), britischer Geistlicher und Universitätskanzler